Josef Mrázek může být:

 Josef Mrázek (inženýr) (1944–2018) – český pedagog, vědec a expert na zdravotnictví, zakladatel Svazu pacientů České republiky
 Josef Mrázek (právník) (* 1944) – český právník
 Joža Mrázek Hořický (1906–1984) – umělecký model, malíř, básník, recitátor a filmový herec